Příjmení Koch nosí více osobností:

 Adam Ithamar Marian Koch (1834–1900) – evangelický duchovní, farář v Chebu
 Augustin Koch (1754–1831) – český římskokatolický duchovní, opat kláštera Rajhrad
 Adolf von Jorkasch-Koch (1848–1909) – rakousko-uherský státní úředník a ministr
 Alexander Koch (* 1969) – německý sportovní šermíř
 Beate Kochová (* 1967) – německá oštěpařka
 Bill Koch (* 1955) – americký lyžař
 David H. Koch (1940-2019) – americký podnikatel, filantrop a politický aktivista
 Ed Koch (1924–2013) – americký právník, politik a starosta New Yorku
 Erich Koch-Weser (1875–1944) – německý politik
 Heiner Koch (* 1954) – německý římskokatolický biskup
 Heinrich Koch, více osob
 Helge von Koch (1870–1924) – švédský matematik
 Kochova křivka
 Charles Koch (* 1935) – americký podnikatel
 Christina Kochová (* 1979) – americká astronautka 
 Ilse Kochová (1906-1967) – Čarodějnice z Buchenwaldu, dozorkyně v koncentračních táborech
 Jan Koch, více osob, rozcestník
 Jaroslav František Koch – (1893 -1983) – český konstruktér
 Joseph Koch (1768-1839) – německý architekt
 Joseph Anton Koch (1873-1934) – rakouský malíř a grafik
 Julian Koch (* 1990) – německý fotbalista
 Jurij Koch (* 1936) – lužickosrbský spisovatel
 Karl-Otto Koch (1897-1945) – válečný zločinec, velitel koncentračních táborů Buchenwald a Majdanek
 Karol Koch (1890-1981) – bratislavský lékař, odbojář a dlouholetý politický vězeň
 Kochovo sanatorium
 Kurt Koch (* 1950) – švýcarský římskokatolický kněz a kardinál
 Kurt E. Koch (1913-1987) – německý evangelický duchovní, misionář, teolog a publicista
 Konrad Koch – německý pedagog a hráč fotbalu
 Laura Vargasová Kochová (* 1990) – německá zápasnice – judistka
 Marita Kochová (* 1957) – německá sprinterka, olympijská vítězka
 Milan Koch, více osob
 Oscar Peter Cornelius Koch (1860–1937) – dánský obchodník a inspektor jižního Grónska
 Robert Koch (1843–1910) – německý lékař, mikrobiolog, bakteriolog, nositel Nobelovy ceny
 Kochovy postuláty pro stanovení bakteriální příčiny nemoci
 Institut Roberta Kocha německý spolkový ústav pro kontrolu a prevenci nemocí se sídlem v Berlíně
 Roland Koch – německý politik
 Sebastian Koch (* 1962) – německý herec
 Silvana Kochová-Mehrinová (* 1970) – německá politička
 Valerián Koch (Valtr Koch; 1896-1971) – český novinář
 Wilhelm Daniel Joseph Koch (1771–1849) – německý botanik a lékař

jiný význam
 Heckler & Koch – německý výrobce zbraní
 Koch Industries
 Fred C. Koch – zakladatel a první ředitel společnosti
 Charles G. Koch – současný ředitel
 David H. Koch – současný viceprezident
 Koch & Korselt – výrobce pian v Liberci

Německá příjmení